Denison Clift (1885-1961), un scénariste et réalisateur américain.
 Montgomery Clift (1920-1966), un acteur américain.
 Robert Clift (1962-), un joueur de hockey sur gazon britannique.
 PLZ-Clift est un chanteur, compositeur et rappeur Haitien,dans le style française.

Prénom 
 
 Clift Sangra (1965-), un acteur indonésien.
Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom anglais